Еделев — русская фамилия. Известные носители:

 Еделев, Аркадий Леонидович (1952—2020) — российский государственный деятель, бывший заместитель министра внутренних дел России.
 Еделев, Дмитрий Аркадьевич (род. 1973) — общественный и научный деятель
 Еделев, Пётр Васильевич (1909—1973) — Герой Советского Союза.